Klincz (chwyt) – pojęcie z dziedziny sportów walki – inaczej: chwyt klamrowy
 Klincz (zespół muzyczny)
 Klincz (film 1979)
 Klincz (film 1997)

Zobacz też 
 Nowy Klincz – wieś w Polsce (woj. pomorskie)
 Mały Klincz – wieś w Polsce (woj. pomorskie)
 Wielki Klincz – wieś w Polsce (woj. pomorskie)
 Wielki Klincz (przystanek kolejowy)